Böck steht für:
 Böck (Familienname) (Boeck), zu Namensträgern siehe dort
 Wiener Porzellan-Manufaktur Josef Böck
 Morbus Boeck, Erkrankung des Bindegewebes, siehe Sarkoidose
 Böck, kölnisch für Bockwurst

Böck ist der Name folgender

Orte:
 Böck (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Böck (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

polnischer Orte:
 Buka (Debrzno) (Böck, Kreis Flatow/Pommern), Woiwodschaft Pommern
 Buk (Przybiernów) (Böck, Kreis Cammin/Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Buk (Dobra) (Böck, Kreis Ueckermünde/Pommern), Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Böckh
 Boek
 Bock (Familienname)
 Pöck
 Poeck
 De Boeck